La saison 2017-2018 est la  du championnat de Suisse de hockey sur glace. Les ZSC Lions remportent la National League, le championnat de première division. La saison marque également la promotion des Rapperswil-Jona Lakers de Swiss League en National League, une ligue qu'ils avaient quittée en 2015. Le club zurichois de Kloten, pourtant pensionnaire de l'élite depuis 56 ans, descend quant à lui en deuxième division.

National League

Qualifications

Participants

Classement final

Meilleurs pointeurs en saison régulière

Play-off

Meilleurs pointeurs en play-off

Play-out

Tour de placement

Finale des play-out et finale de promotion/relégation

Swiss League

Qualifications

Participants

Classement final

Meilleurs pointeurs en saison régulière

Play-off

Meilleurs pointeurs en play-off

MySports League

Participants

Groupe régional 1

Groupe régional 2

Play-off

Tour contre la relégation



Suisse orientale

Participants

Play-off

Suisse centrale

Participants

Play-off

Suisse romande

Participants

Play-off

Ronde finale

Finale de promotion 
Wetzikon renonçant à accéder la MySports League malgré son titre de champion, c'est Sierre qui est promu en MySports League.

Juniors Élites

Participants Juniors Élites A 
HC Ambrì-Piotta
CP Berne Future
HC Bienne Spirit
HC Davos
Gottéron MJ
GCK Lions ()
Genève Futur Hockey
EHC Kloten
SCL Young Tigers
HC Lausanne 4 Clubs
HC Lugano
EV Zoug

Play-off Juniors Élites A

Finale

Participants Juniors Élites B 
HC Ajoie
HC Bâle Nachwuchs
EHC Bülach
HC La Chaux-de-Fonds
HC Coire Capricorns

Forward Morges
HC Innerschwyz Future ()
SC Langenthal Nachwuchs
SC Rapperswil-Jona Lakers ()
HC Thurgovie Young Lions
HC Viège/Team VS
EHC Winterthour
ZSC Lions

Play-off Juniors Élites B

Voir aussi 
 Coupe de Suisse 2017-2018

Références 

2017-2018
Suisse M1
Hockey sur glace M1